Miejscowości w USA:
 Roslyn – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Roslyn – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Roslyn – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kittitas